Le terme d'Armée rouge peut désigner :

Militaire 
 L'Armée rouge, la branche armée des Bolcheviks, qui devint les force armées officielles de l'Union soviétique
 L'Armée rouge, unité militaire de la république des conseils de Bavière en 1919
 L'Armée rouge chinoise, force armée du Parti communiste chinois, rebaptisée plus tard Armée populaire de libération et devenue ensuite l'armée de la République populaire de Chine

Terrorisme 
 La Fraction armée rouge, groupe terroriste allemand
 L'Armée rouge japonaise, groupe terroriste japonais
 L'Armée rouge unifiée, autre groupe terroriste japonais